Cooke ist der Name folgender geographischer Objekte

in den Vereinigten Staaten:
 Cooke County, Texas
 Cooke Township, Pennsylvania

in Antarktika:
 Cooke Bluff, Kliff Viktorialand
 Cooke Crags, Kliffs im Queen Elizabeth Land
 Cooke-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland
 Cooke Peak, Berg im Prinzessin-Elisabeth-Land

Cooke steht für:
 Cooke (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Cooke Optics, britischer Optikhersteller
 T. Cooke & Sons, ehemaliger britischer Maschinen- und Gerätehersteller

im NRHP gelistete Objekte:
 Cooke City Store, in Cooke City, Montana, ID-Nr. 86000527
 Cooke County Courthouse, in Gainesville, Texas, ID-Nr. 91000336
 Cooke House, in Louisburg, North Carolina, ID-Nr. 75001265
 Cooke-Kefauver House, in Madisonville, Tennessee, ID-Nr. 74001921
 Cooke-Robertson House, in Sandusky, Ohio, ID-Nr. 82001387

Siehe auch:
 Cooke-Triplet, ein dreilinsiges Objektiv
 Cook
 Coke